Касавье́ха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 39,25 км². Население — 1568 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы